Иванов Мыс — название населённых пунктов в России:

 Иванов Мыс — деревня в Тайшетском районе Иркутской области.
 Иванов Мыс — село в Тевризском районе Омской области.